Unione del Centro Democratico – partito politico argentino
 Unione del Centro Democratico – partito politico greco
 Unione del Centro Democratico – partito politico spagnolo